Thomas Chabot (né le  à Sainte-Marie dans la province de Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Thomas Chabot débute en 2012-2013 avec les Commandeurs de Lévis dans une ligue mineure de Québec. Il rejoint les Sea Dogs de Saint-Jean en LHJMQ pour la saison 2013-2014. Après deux ans à Saint-Jean, il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Sénateurs d'Ottawa.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Commandeurs de Lévis || QMAAA || 41 || 6 || 20 || 26 || 22 || 4 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2013-2014 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 55 || 1 || 21 || 22 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 66 || 12 || 29 || 41 || 62 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2015-2016 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 47 || 11 || 34 || 45 || 79 || 17 || 3 || 18 || 21 || 13
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 34 || 10 || 35 || 45 || 43 || 18 || 5 || 18 || 23 || 12
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH || 13 || 2 || 5 || 7 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 63 || 9 || 16 || 25 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 70 || 14 || 41 || 55 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 71 || 6 || 33 || 39 || 42 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 49 || 6 || 25 || 31 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 59 || 7 || 31 || 38 || 26 || - || - || - || - || -
|-

| 313 || 42 || 146 || 188 || 150 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2015 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||7 ||1 ||4 ||5 ||0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2016 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||5 ||0 ||3 ||3 ||4 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior ||7 ||4 ||6 ||10 ||8 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 || align=left| place
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde ||10 ||2 ||5 ||7 ||8 || align=left|  Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) 
 2016-2017 : remporte le trophée Guy-Lafleur (meilleur joueur des séries éliminatoires)

Ligue nationale de hockey 
 2018-2019 : participe au  Match des étoiles de la LNH

Références 

Naissance en janvier 1997
Naissance en Chaudière-Appalaches
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville